Josef Hellmesberger I (1828-1893), violoniste, chef d'orchestre et compositeur autrichien.
 Josef Hellmesberger II (1855-1907), violoniste, chef d'orchestre et compositeur autrichien, fils du précédent.